Jordi Prat i Coll (1975), dramaturg, traductor i director de teatre

 Jordi Prat Puigdengolas (Barcelona 1938), directiu i jugador de tennis taula
 Jordi Prat i Soler (1945), enginyer, professor i funcionari català; responsable en diversos àmbits estatals i autonòmics de Transport metropolità